BGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bainbridge Decatur (Stati Uniti)